Bad Company (littéralement : mauvaise compagnie) désigne :

Cinéma 
 Bad Company, moyen métrage américain d'Edward H. Griffith sorti en 1925
 Bad Company, le titre original du film , film américain de Tay Garnett sorti en 1931 ;
 Bad Company, film américain de Robert Benton sorti en 1972 ;
 Bad Company, film canadien de Peter Wronski sorti en 1980 ;
 Bad Company, film argentin de José Santiso sorti en 1986 ;
 Bad Company, court métrage gallois de Julian Richards sorti en 1992 ;
 Bad Company (The Nature of the Beast), film américain de Victor Salva sorti en 1995 ;
 Bad Company, titre original du film Duo mortel de Damian Harris sorti en 1995 ;
 Bad Company, film américain de Joel Schumacher sorti en 2002 ;
 Bad Company, une société française de production de films.

Télévision 
 Bad Company, téléfilm britannique de David Drury diffusé en 1993.

Musique

Groupe 
 , groupe de rock britannique ;
 Bad Company UK, groupe de drum and bass britannique.

Album 
 , premier album du groupe de rock Bad Company sorti en 1974 ;
 , bande son du film  sorti en 2002.

Chanson 
 , chanson de groupe de rock Bad Company présente sur l'album du même nom ;
 Bad Company, chanson d'Ullanda McCullough, Nickolas Ashford et Valerie Simpson présente sur l'album Ullanda McCullough, sorti en 1981.

Littérature 
 , manga de Tôru Fujisawa publié en 1997 ;
 , comics d'Alan Grant et John Wagner ;
 , roman de Jack Higgins publié en 2003.

Dans le jeu vidéo 
Bad Company, shoot them up de Vectordean sorti en 1990
Battlefield: Bad Company, jeu de tir subjectif de Digital Illusions CE sorti en 2008